Ключ:
 Замковый ключ — инструмент, предназначенный для открытия замко́в.
 Ключ — родник, естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой.
 Ключ (иероглифика) — графический элемент или простой иероглиф китайской, японской и корейской письменности, из которых состоят сложные иероглифы.
 Ключ (криптография) — секретная информация, используемая криптографическим алгоритмом при шифровании/расшифровке сообщений, постановке и проверке цифровой подписи, вычислении кодов аутентичности.
 Ключ (музыка) — знак линейной нотации, определяющий звуковысотное значение нот.
 Ключ (хореография) — движение в характерном и народно-сценическом танце; часть «заключения».
 Ключ (электротехника) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи.
 Гаечный ключ — инструмент для резьбового соединения.
 Гитарный ключ — инструмент для регулировки высоты грифа.
 Графический ключ — графический элемент, нужный для идентификации собственника смартфона.
 Динамометрический ключ — гаечный ключ со встроенным динамометром.
 Журавлиный ключ — клин, угловое построение в полёте группы или стаи перелётных птиц.
 Заводной ключ — приспособление для приведения в действие пружинного механизма какого-либо устройства (к примеру, часовой ключ для завода механических часов).
 Камергерский ключ — церемониальный атрибут, символ доступа в личные покои монарха.
 Настроечный ключ — приспособление для натяжения струн музыкальных инструментов: фортепиано, арфы, гуслей и т. п.
 Разводной ключ — гаечный ключ переменного размера.
 Телеграфный ключ — переключающее устройство, используемое для передачи знаков азбуки Морзе.
 Трубный ключ — разводной ключ для работы с трубами.

 В информатике
 Ключ — понятие в реляционной алгебре и реляционных СУБД.
 Потенциальный ключ — подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованиям уникальности и минимальности.
 Первичный ключ
 Суррогатный ключ
 Внешний ключ
 Регистрационный ключ — набор символов, необходимый для подтверждения легитимности использования для некоторых компьютерных программ.
 Электронный ключ — защита программного обеспечения и данных от копирования.

Произведения 
Литература
 «Ключ» — роман Марка Алданова (1928).
 «Ключ» — роман Дзюнъитиро Танидзаки.

Кинематограф
 «Ключ» — фильм Кэрола Рида (Великобритания, 1958), экранизация романа Яна де Хартога «Стелла» (, 1951).
 «Ключ» — драма Кона Итикавы, экранизация романа Дзюнъитиро Танидзаки (Япония, 1959).
 «Ключ» — мультфильм Льва Атаманова (СССР, 1961).
 «Ключ» — кинокомедия Алексея Коренева (СССР, 1980).
 «Ключ» — эротический фильм Тинто Брасса по мотивам романа Д. Танидзаки (Италия, 1983).
 «Ключ» — детективный фильм Павла Чухрая по роману Марка Алданова (Россия/Франция, 1992).

Топоним

Белоруссия 
 Ключ — деревня в Витебской области.
 Ключ — деревня в Могилёвской области.

Босния и Герцеговина 
 Ключ — город, административный центр одноимённой общины.

Россия 
Населённые пункты
 Ключ — деревня в Сысольском районе Республики Коми.
 Ключ — село в Горшеченском районе Курской области.
 Ключ — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Ключ — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Ключ — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Ключ — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Ключ — село в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Ключ — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Реки
 Ключ — река в Оренбургской области, бассейн Урала.
 Ключ — река в Удмуртии, бассейн Камы.
 Ключ — река в Ульяновской области, бассейн Волги.
 Ключ — река в Республике Коми, приток Подчерья.
 Ключ — река в Республике Коми, приток Шадью.

См. также

Примечания